Факу́ндо Му́ра (; родился 23 марта 1999, Хенераль-Рока, провинция Рио-Негро) — аргентинский футболист, защитник клуба «Расинг» (Авельянеда).

Клубная карьера 
Мура — воспитанник клуба «Эстудиантес». 10 марта 2019 года в матче против «Химансии Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере. 29 октября в поединке против «Росарио Сентраль» Факундо забил свой первый гол за «Эстудиантес». В начале 2021 года Мура был арендован клубом «Колон». 23 февраля в матче против «Сан-Лоренсо» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2019 года в составе молодёжной сборной Аргентины Мура принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Парагвая, Эквадора, Колумбии и Бразилии.

В том же году Мура принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Южной Кореи и Мали.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Эстудиантес»